Jailhouse Rock (film), een film uit 1957 onder regie van Richard Thorpe met in de hoofdrollen Elvis Presley en Judy Tyler
 Jailhouse Rock (nummer), een single van Elvis Presley ter promotie van de gelijknamige film